Holdaway ist der Name von

 Guy Holdaway (1886–1973), britischer Hindernisläufer
 Jim Holdaway (1927–1970), britischer Comiczeichner